Mir (heerser), een heerser in Brits-Indië.
 Mir (ruimtestation), een Sovjet-ruimtestation.
 Mir (betalingssysteem), een Russisch credit-cardsysteem
 een vorm van lokaal zelfbestuur in de Russische boerengemeenschappen van de 19e eeuw, zie obsjtsjina.
 Mir (schip, 1987), een Russisch zeilschip.
 Mir (Wit-Rusland), historisch stadje in Wit-Rusland.
 MIR (partij), afkorting van Mouvement des Indigènes de la République, een in 2005 door Sadri Khiari en Houria Bouteldja opgerichte radicaal-islamitische beweging in Frankrijk
 MIR; de artiestennaam van Mirjam Timmer.